Березовець Дмитро Тарасович (1910—1970) — український радянський археолог, кандидат історичних наук[2],
 Березовець Тарас Валерійович (1975) — український політтехнолог, журналіст.

Березовець — річка в Україні, у Закарпатській області, права притока Озерянки (басейн Дунаю).

Березовець — село в Словаччині.